Arrosion bedeutet 

 die Erhöhung des Zinsfußes von Wertpapieren unter der Bedingung weiterer Kapitalhergabe
 Arrosion (Medizin) eine Zerstörung von Gewebe oder Knochen, insbesondere von Blutgefäßen, durch benachbarte Entzündungsherde oder Geschwüre.